Salernitana Calcio 1919 (cunoscut și cu denumirea Salernitana)   este un club de fotbal din Salerno, Campania, care evoluează în Serie A, prima ligă de fotbal din Italia.
Fondat în 1919, Salernitana a jucat multe sezoane în  Serie B și Serie C. Pe 27 aprilie 2008 a câștigat Serie C1.De atunci clubul nu a retrogradat, clasându-se pe locul 14 în sezonul de Serie B 2008-2009. In sezonul de Serie B 2020-2021 clubul promoveaza dupa 22 de ani in Serie A.

Titluri 
Serie B:
 Campioni (2): 1947–48; 1997–98
Locul secund (1): 2020-2021

Serie C / Serie C1:

Campioni (3): 1937–38; 1965–66; 2007–08
 Locul secund (2): 1989–90; 1993–94

Coppa Italia Serie C:
 Locul secund (1): 1980

Lotul actual

Președinți 
Mai jos aveți o listă cu președinții echipei Salernitana, de la Adalgiso Onesti, primul președinte, până la cel prezent, Antonio Lombardi.

Antrenori 

Salernitana a avut mulți antrenori de-a lungul istoriei. Aici aveți lista cronologică, începând cu primul antrenor, Vincenzo Giordano, din 1919.

Note

Legături externe 
   Site oficial

Fondări în 1919
Cluburi italiene de fotbal
Salerno